Under a Violet Moon — другий студійний альбом британського рок-гурту Blackmore's Night, випущений 25 травня 1999 року.

Список композицій

Склад 
 Річі Блекмор — гітара, бас
 Кендіс Найт — вокал, бек-вокал
 Пет Риган — клавішні
 Кевін Данн — ударні
 Мірі Бен-Арі — скрипка
 Джон Форд — бас

Джерела 
 Under a Violet Moon  allmusic
 Under a Violet Moon  last.fm

Альбоми Blackmore's Night
Музичні альбоми 1999
Альбоми британських виконавців
Англомовні музичні альбоми